Michael Hansen (né en 1940), chanteur allemand ;
 Michael Hansen (né en 1946), humoriste dano-allemand ;
 Michael Hansen (né en 1971), footballeur puis entraîneur danois.